Municipio de Tyrone puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tyrone (condado de Williams, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Williams.
 Municipio de Tyrone (condado de Franklin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Tyrone (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Tyrone (condado de Livingston, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Tyrone (condado de Le Sueur, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Le Sueur.
 Municipio de Tyrone (condado de Adams, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Tyrone (condado de Blair, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Blair.
 Municipio de Tyrone (condado de Perry, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Perry.